Megaforce steht für:

 Megaforce (Film), US-amerikanischer Film Hal Needham aus dem Jahr 1982
 Megaforce (Computerspiel), ein Videospiel von Doug Neubauer für den Atari 2600
 Megaforce Records, ein auf Hard Rock und Heavy Metal spezialisiertes Independent-Label und Distributor mit Sitz in New York City 
 Power Rangers Megaforce, die 20. Staffel der Power Rangers